Fiennes ([faɪnz]), puede referirse a:

 Fiennes
 Henri Leonard de Fiennes
 Joseph Alberic Twisleton-Wykeham-Fiennes
 Ralph Nathaniel Twisleton-Wykeham-Fiennes